Dundee, een stad in Schotland
 in de Verenigde Staten:
Dundee (Florida)
East Dundee
West Dundee
Dundee (Iowa)
Dundee (Michigan)
Dundee (Minnesota)
Dundee (New York)
Dundee (Oregon)
 in Zuid-Afrika:
 Dundee (Zuid-Afrika)